

Integralne części wsi w Polsce 
 Górny Koniec – część wsi Kokuszka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój
 Górny Koniec – część wsi Polana w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Czarna
 Górny Koniec – część wsi Krościenko w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne
 Górny Koniec – część wsi Leszczowate w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne
 Górny Koniec – część wsi Stańkowa w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne
 Górny Koniec – część wsi Stara Jastrząbka w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Górny Koniec – część wsi Glinne w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Lesko
 Górny Koniec – część wsi Średnia Wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Lesko
 Górny Koniec – część wsi Paszowa w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Olszanica
 Górny Koniec – część wsi Kuźmina w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Bircza
 Górny Koniec – część wsi Leszczawka w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Bircza
 Górny Koniec – część wsi Makowa w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Fredropol
 Górny Koniec – część wsi Jawornik-Przedmieście w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Jawornik Polski
 Górny Koniec – część wsi Komańcza w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Komańcza
 Górny Koniec – część wsi Simoradz w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Dębowiec

Zobacz też 
 Dolny Koniec